Les Frères Karamazov est un roman de Fiodor Dostoïevski, publié entre 1879 et 1880. Il a fait l'objet de plusieurs adaptations :

Au théâtre 
 1911 : Les Frères Karamazov, de Fiodor Dostoïevski, adaptation et mise en scène par Jacques Copeau, Théâtre des Arts Paris
 1972 : Les Frères Karamazov, de Fiodor Dostoïevski, mise en scène par Georges Vitaly, Théâtre Graslin Nantes

Au cinéma 
 Les Frères Karamazov (Die Brüder Karamasoff), film muet allemand de Carl Froelich et Dimitri Buchowetzki, sorti en 1920
 Les Frères Karamazov, film muet soviétique de Fedor Ozep, sorti en 1931
 Les Frères Karamazov (I fratelli Karamazoff), film italien de Giacomo Gentilomo, sorti en 1947
 Les Frères Karamazov (The Brothers Karamazov), film américain de Richard Brooks, sorti en 1958
 Les Frères Karamazov (Bratya Karamazovy), film soviétique de Kirill Lavrov, Ivan Pyryev et Mikhail Ulyanov, sorti en 1969

À la télévision 
 1969 : Les Frères Karamazov, téléfilm de Marcel Bluwal
 2013 : Karamazov no Kyodai (カラマーゾフの兄弟, Les Frères Karamazov), feuilleton japonais